Herilla  — род наземных лёгочных улиток из трибы Alopiini семейства Clausiliidae.

Описание 
Раковина продолговатая, веретеновидная, обычно гладкая, от желтовато до красновато-коричневого цвета с белым швом между витками, иногда со слабым белым поверхностным слоем. Устье раковины обычно округлой формы. Размеры раковины 12—37 х 3,5—8,5 мм.

Ареал 
Улитки рода Herilla распространены в Южной Европе от Боснии до севера Албании и запада Румынии (Западной Трансильвании).

Виды 
В роде Herilla 6 видов:

 Herilla bosniensis (Pfeiffer, 1868)
 Herilla durmitoris (Boettger, 1909)
 Herilla illyrica (Möllendorff, 1899)
 Herilla jabucica (Böttger, 1907)
 Herilla pavlovici (Wagner, 1914)
 Herilla ziegleri (Küster, 1847)

Примечания

Ссылки 
 AnimalBase: Herilla Adams & Adams, 1855 . Zoological Institute of the University of Göttingen, Germany.

Clausilioidea
Моллюски Европы
Роды моллюсков